Joseph Louis Jean Paris est un industriel français, né le  à Chantenay-sur-Loire et mort le  à Nantes.

Biographie 
Joseph Louis Jean Paris est le fils de l'entrepreneur Joseph Paris (1844-1928) et de Madeleine-Marie Leray.

À la fin de ses études en 1890 il vient aider son père, dirigeant de l'entreprise de construction métallique Joseph Paris, à poursuivre ses projets et assurer la fabrication d'ouvrages métalliques d'un certain tonnage. Ils s'associent bientôt ensemble sous la raison sociale de Jh. Paris et Fils. C'est à cette époque que le développement des chantiers de constructions navales et, notamment, les arsenaux de Brest et de Lorient, assurèrent aux ateliers Joseph Paris des commandes importantes.

Au début de la Première Guerre mondiale, le , il est mobilisé à Belle-Isle comme officier d'administration de  classe de réserve d’Intendance. Le  il est commandant du dépôt de la  section du C.O.A. (Commis et Ouvriers d'Administration).

Il épouse Fernande Cheguillaume, fille de Ferdinand Cheguillaume et d'Anne Victorine Guilloray, dont il a un fils, également prénommé Joseph Paris (1897-1995).

Liste des fonctions civiles endossées 
 Président du conseil d'administration et administrateur délégué des établissements Joseph Paris à Nantes,
 Président du conseil d'administration de la Compagnie Africaine d'Entreprises à Paris,
 Au tribunal de commerce
 Juge suppléant au tribunal de commerce le ,
 Juge titulaire le ,
 Président de section le ,
 Président du tribunal le ,
 Vice-président du groupement d'action coloniale de l'Ouest,
 Membre du comité de direction de l'association industrielle, commerciale et agricole de l'Ouest,
 Secrétaire de l'union des syndicats du commerce et de l'industrie de Nantes,
 Président de l'union des syndicats du bâtiment et des travaux publics de Nantes,
 Président du syndicat patronal des constructions métalliques de l'Ouest.

Outre les fonctions endossées dans le cadre de son activité industrielle, Joseph Paris s'engage également au travers de divers organismes :
 Administrateur de la caisse des institutions familiales ouvrières de Nantes,
 Vice-président du conseil d'administration de l’École libre de commerce et de comptabilité de Nantes,
 Administrateur de la Société industrielle de Nantes (École d'enseignement technique),

Décoration 

Le  il est nommé, en qualité d'industriel, chevalier de la légion d'honneur par décret du .

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Joseph Paris, l'entreprise qu'il dirigea
 Joseph Paris, son père

Liens externes 
 
 
 

Naissance en juillet 1870
Naissance à Chantenay-sur-Loire
Personnalité de la construction métallique en France
Chevalier de la Légion d'honneur
Industriel français du XXe siècle
Décès en juillet 1946
Décès à Nantes
Naissance dans la Loire-Inférieure
Décès dans la Loire-Inférieure